Die ETTU Champions League wurde in der Saison 2017/2018 zum 20. Mal veranstaltet. Als Titelverteidiger trat der russische Verein Gazprom Fakel Orenburg an. Insgesamt nahmen 16 Mannschaften aus neun Ländern teil (vier aus Frankreich, drei aus Deutschland, je zwei aus Polen und Russland, je eine aus Dänemark, Österreich, Portugal, Schweden und Tschechien), die auf vier am 29. Juni 2017 ausgeloste Gruppen aufgeteilt wurden. Dort wurden im Ligamodus mit Hin- und Rückspielen die acht Teilnehmer der K. O.-Runde ausgespielt, in der jede Begegnung wiederum aus Hin- und Rückspiel bestand. Sieger wurde zum fünften Mal der deutsche Verein Borussia Düsseldorf.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde 
Im Halbfinale setzte sich Düsseldorf gegen Ochsenhausen bei 5:5 Spielen und 22:22 Sätzen durch das bessere Punkteverhältnis durch.

Weblinks 
 Die ETTU Champions League auf ETTU.org

Einzelnachweise 

2017
Tischtennisveranstaltung 2017
Tischtennisveranstaltung 2018